Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, (1560-1620) stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. Us Heit
 Willem Lodewijk van Nassau-Saarbrücken, (1590-1640)
 Willem Lodewijk van Nassau-Bergen, (1727-1792)

 De Willem Lodewijk van Nassaukazerne, een kazerne in Groningen